Та́йлор (Tylor) — английская фамилия.

 Тайлор, Теодор (1900—1968) — английский шахматист.
 Тайлор, Эдуард Бернетт (1832—1917) — английский этнограф и культуролог; один из основателей этнографии и антропологии.
 Джордж Тайлор (или Тэйлор, George Taylor) — псевдоним немецкого богослова Адольфа Гаусрата, автора исторических романов.

См. также 
 Тейлор

Примечания